Sargasse désigne :
 les sargasses, des algues du genre Sargassum
 la mer des Sargasses, portion de l'océan Atlantique nord, située entre les deux Amériques et à l'est des îles Bahamas.